De Fed Cup werd in 2002 voor de 40e keer gehouden. De Fed Cup is de jaarlijkse internationale tenniscompetitie voor landen­teams, voorbehouden aan vrouwen. Dit jaar deden 83 teams aan het toernooi mee.

De titelverdediger, het als tweede geplaatste België, werd vertegenwoordigd door Kim Clijsters, Justine Henin, Els Callens en Laurence Courtois. Dit team won in de eerste ronde hun thuisontmoeting tegen Australië en bereikte daarmee de tweede ronde. Hiervoor werden Clijsters en Henin vervangen door Caroline Maes en Elke Clijsters – zij werden met 1–4 verslagen door het Italiaanse team, dat als zevende was geplaatst. België handhaafde zich wel in de Wereldgroep.

De finale werd gewonnen door Slowakije, dat Spanje versloeg met 3–1.

De acht winnaars van de eerste ronde gingen zonder meer door naar de Fed Cup 2003 Wereldgroep. De acht verliezers streden in de Wereldgroep play-offs met acht winnaars uit de regionale groepen om eveneens in de Wereldgroep te blijven. Dit werd met succes volbracht door Argentinië, Australië, Rusland, Tsjechië, Verenigde Staten en Zweden. De verliezers Hongarije en Zwitserland moesten het veld ruimen voor Colombia en Slovenië.

Wereldgroep 
Eerstgenoemd team speelde thuis, behalve tijdens de halve finale tussen Italië en Slowakije.

Regionale zones  
Nederland kwam dit jaar uit in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone. Het team bestond uit Miriam Oremans, Seda Noorlander, Kristie Boogert en Amanda Hopmans. Zij wonnen twee van de drie ontmoetingen in poule B alsmede de beslissende ontmoeting tegen Luxemburg in de play-offs van groep 1. Daardoor mocht Nederland meedoen met de play-offs van de wereldgroep. Hiervoor werden Noorlander en Hopmans vervangen door Mariëlle Hoogland en Silvana Bauer – zij verloren van Australië, zodat Nederland alsnog terugviel naar zonegroep 1.

Externe links 

 World Group 2002 Drawsheet, Fed Cup, 12 december 2002
 Officiële website

ITF-toernooi in 2002
2002